Axel Pettersson kan syfta på:
Axel Petterson (1877–1958), svensk läkare
Axel Pettersson (simmare), svensk simmare (född 1995)
Axel Pettersson (fotbollsspelare), svensk fotbollsspelare (född 1997)

Se även
Axel Petersson
Axel Peterson